Pratt House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pratt House (Connecticut), ID-Nr. 85001824
 Pratt House (Massachusetts), ID-Nr. 84002797
 Pratt House (New York), ID-Nr. 08001075